Полуево — топоним:
 Вологодская область 
 Полуево (Вологодская область) — деревня в Череповецком районе 
 Смоленская область
 Слобода-Полуево — деревня в Починковском районе 
 Ярославская область
 Полуево (Ярославская область) — деревня в Рыбинском районе